L'Équipe d'Allemagne de football est troisième de la coupe du monde de football de 1970.

Effectif

Qualification

La coupe du monde

Premier tour 
Groupe 4

Classement

Quart de finale 

* après prolongation

Demi-finale 

* après prolongation

Match pour la  

1970
Allemagne de l'Ouest
Football en Allemagne en 1970